Kos může znamenat:

 kos – drozdovitý pták z rodu Turdus
 kos černý
 kos horský

místopisný název
 Kós – řecký ostrov v Egejském moři v Dodekanésu u tureckého pobřeží
 Kós (město)
 Kós (regionální jednotka)

příjmení osob
mužský tvar
 Andrij Kos (1864–1918) – rakouský právník a politik ukrajinské (rusínské) národnosti
 Jaroslav Kos (1917–2012) – český lékař a anatom, profesor Lékařské fakulty UK v Plzni
 Jaroslav Kos (politik) (* 1950) – československý politik KSČ a KSČM, poslanec Federálního shromáždění po sametové revoluci
 Ladislav Kos (* 1958) – český politik a technik-ekonom, místostarosta městské části Praha 11
 Rudolf Kos (1910–1977) – český fotbalista, obránce
 Tomáš Kos (* 1967) – český biatlonista
 Vladimír Kos (1936–2017) – český fotbalista
 Zdeněk Kos (* 1951) – československý basketbalista a trenér
ženský tvar příjmení
 Cecilie Kosová (1865–1940) –  česká pedagožka, kulturní pracovnice a spisovatelka
zkratka
 KOS (odbojová skupina) – (Kázeň – Odvaha – Síla) odbojová skupina působící během druhé světové války na území protektorátu
 KOS (informační systém) – informační systém ČVUT (Komponenta studium)
 SPZ polského města Osvětim

ostatní
 A-34 Kos – československý sportovní dvouplošník firmy Aero
 PZL-102 Kos – polský letoun